О́ржица ()

 Оржица — река в Полтавской области, приток Сулы
 Оржица — посёлок городского типа в Полтавской области.
 Оржица — село в Гребенковском районе Полтавской области.